Knorz steht für:

 Baumstumpf (süddeutsche Bezeichnung)
 Knorz (Odenwald), ein 404,5 m hoher Berg im Odenwald, Kreis Bergstraße, Hessen

Knorz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Knorz (1951–2015), deutscher Informationswissenschaftler
 Ludwig Knorz (1847–1911), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 

Siehe auch:
 Knortz